

Pessoas
John Gower

Localidades

Gower (Missouri)

Outros
Manobra de Gower

Desambiguação